Слобин — фамилия. Известные носители:

 Слобин, Грета (1943—2011) — американский филолог, исследовательница русской литературы.
 Слобин, Дэн (род. 1939) — американский психолог и психолингвист, профессор.

См. также 
 Злобин